Virtanen (ou Wirtanen) é um sobrenome originário da Finlândia (em finlandês, significa "pequeno rio") ; é o sobrenome mais comum na Finlândia. Também pode referir-se, por ordem alfabética:

 Artturi Ilmari Virtanen (1895–1973), químico finlandês, Nobel de Química
 Jani Virtanen (n. 1988), futebolista finlandês
 Sami Virtanen (n. ?), guitarrista finlandês (Warmen)

Sobrenomes da língua finlandesa